Vjadana ima više značenja:
 Vijadana (Breša)
 Vijadana